Pihlajaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnskärsklacken, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Pihlajaletto (ö i Finland), Norra Österbotten, Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar